Il singolare dell'ATP Buenos Aires 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nicolás Massú era il detentore del titolo.
Carlos Moyá ha battuto in finale Guillermo Coria 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie

  Carlos Moyá (campione)
  David Nalbandian (quarti)
  Fernando González (secondo turno)
  Gastón Gaudio (semifinali)

 Juan Ignacio Chela (quarti) 
 Gustavo Kuerten (semifinali) 
 Nicolás Lapentti (secondo turno) 
 Guillermo Coria (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni
 

ATP Buenos Aires 2003
ATP Tour 2003